Ницан Штейнберг (Нитзан; ) — израильский шахматист, гроссмейстер (2017).

Спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Литература

Ссылки 

Шахматисты Израиля